Kippenberg bezeichnet:
  Kippenberg, Roman von Dieter Noll, siehe Die Abenteuer des Werner Holt #Kippenberg
  Kippenberg (Film), Film, der in der DDR nach der Romanvorlage von Dieter Noll gedreht wurde
  Kippenberg-Gymnasium, Schule in Bremen

Kippenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Kippenberg (1874–1950), deutscher Verleger, Sohn von August Kippenberg
 August Kippenberg (1830–1889), deutscher Lehrer und Schulbegründer 
 Hans G. Kippenberg (* 1939), deutscher Religionswissenschaftler
 Hermann August Kippenberg (1869–1952), Pädagoge und Schulleiter, Sohn von August Kippenberg
 Johanne Kippenberg (1842–1925), deutsche Lehrerin und Schulleiterin, Frau von August Kippenberg 
 Katharina Kippenberg (1876–1947), deutsche Verlagsmitarbeiterin und Herausgeberin
Tobias Kippenberg (* 1976), deutscher Physiker